

Biografia
È stato allievo di suo padre, Ernesto Merlini, con il quale ha studiato pianoforte e composizione. In seguito si è diplomato in violino e in viola, sotto la guida di Marco Fornaciari e Wim Janssen.

Ha svolto una intensa attività concertistica internazionale in qualità di solista, in quartetto d'archi ed ensemble.

Nel 1995 ha suonato il pianoforte per il brano Ero dell'album Scomunica dell'omonimo gruppo (Moreno Delsignore, Roberto Gualdi, Graziano Demurtas e Alberto Bollati).

Nel 2000 ha partecipato, con l'Ensemble Foné di Marco Fornaciari, di cui ha fatto parte, alla registrazione in Super Audio CD de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi  "a parti reali" nella chiesa di San Sigismondo a Cremona: un esemplare fu regalato a Samantha Cristoforetti, che lo portò con sé nella sua missione spaziale Expedition 42. In tale occasione ha suonato la viola "Stauffer" costruita nel 1615 da Girolamo Amati e conservata presso il Museo del violino di Cremona.

Lavora dal 2005 come consulente musicale per la RAI.

Ha composto le musiche per i documentari Duecentoparole (2013) e What does love mean (2016), entrambi di Fabio Martina.
Nel 2003 su commissione di sua ecc. Rev. Mons. Serafino Spreafico, compone la Messa a 4 voci e organo per la canonizzazione di santa Gianna Beretta Molla. .
Nel 2019 rilascia un'intervista-Lezione sulla personale visione della musica da Film al Direttore della prestigiosa rivista colonnesonore.net testo on line
e dal 2020 è nel Comitato Scientifico e in giuria al concorso internazionale "Amadeo Prize"

Musica
La sua musica è stata influenzata in gran parte dagli autori della generazione degli Ottanta e in particolar modo da Giovanni Spezzaferri, maestro del padre.
È "attenta a un cromatismo tonale e tradizionale" (Ennio Morricone) 
Ha "momenti di istintiva espressività sonora" (Luciano Chailly)

Opere
 Messa per la canonizzazione di san Pio (2002)
 Messa per la canonizzazione di santa Gianna Beretta Molla (2003) (Aland)

Colonne sonore
 200 parole, regia di Fabio Martina (2013) 
 I giorni di Montesole, rainews24 (2014)
 What love does mean, Che cos'è l'amore, regia di Fabio Martina (2016)
 Rifugio87,  regia di Fabio Martina (2019)

Premi e riconoscimenti 

 2018 - Finalista ai Nastri d'Argento Docufilm

Discografia parziale 
 1995 - Scomunica, (Pull Records) (pianoforte, violino, viola e arrangiamenti)
 2000 - Work for Strings,  (CC Classical)
 2001 - Le quattro stagioni a parti reali, di Antonio Vivaldi,  (Foné) (viola)
 2008 - Il canto, dallo strumento alla voce, di Antonio Vivaldi,  (Foné) (Prima viola)
 2015 - What Does Love Mean "Docufilm, Original Soundtrack" (Noida Film Festival, menzione speciale della giuria)
 2019 - Ora o Mai Piu, (Mixing & Editing) Raicom s.p.a - Arnoldo Mondadori Editore

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni